Trevor Ford (voetballer) (1923-2003), Welsh voetballer
 Trevor D. Ford (1925-2017), Brits geoloog